El término Limán o Lyman puede referirse a:

Geografía 

 Limán, laguna que presenta características hidrológicas específicas de la zona y en el que eventualmente pueden desaguar ríos.

Estados Unidos 
Lyman (Maine), municipio situado en Maine (Estados Unidos).
Lyman (Misisipi), lugar designado por el censo en Misisipi (Estados Unidos).
Lyman (Nebraska), pueblo situado en Nebraska (Estados Unidos).
Lyman (Nuevo Hampshire), pueblo situado en Nuevo Hampshire (Estados Unidos).
Lyman (Carolina del Sur), pueblo situado en Carolina del Sur (Estados Unidos).
Lyman (Utah), localidad situada en Utah (Estados Unidos).
Lyman (Washington), pueblo situado en Washington (Estados Unidos).
Lyman (Wyoming), pueblo situado en Wyoming (Estados Unidos).

Ucrania 
Lyman (Consejo del pueblo de Dyviziyska)
Limán (Odesa), pueblo situado en el óblast de Odesa (Ucrania).
 Limán (Donetsk), ciudad situada en el óblast de Donetsk (Ucrania).